

Persone 

Bobby Simmons, cestista statunitense
Dan Simmons, scrittore statunitense
Gene Simmons (Chaim Klein Witz), bassista e cantante statunitense 
J.K. Simmons, attore statunitense
Jaason Simmons, attore australiano
Jean Simmons, attrice inglese
Joseph Simmons, più noto come Dj Run o Rev Run, membro del gruppo Run DMC 
Russell Simmons, produttore discografico e imprenditore statunitense

Altro 
22294 Simmons, asteroide del sistema solare
Gene Simmons, album discografico di Gene Simmons
Simmons, costruttore di batterie elettroniche